La DRFG Arena est une salle omnisports située à Brno en République tchèque.

La capacité est de  places (dont  assis) pour les rencontres de hockey sur glace. Elle était nommée Hala Rondo, Starobrno Rondo Aréna ou Kajot Arena jusqu'en 2015.

Histoire

Événements 
 Championnat d'Europe de basket-ball féminin 1995
 Quart de finale de la Fed Cup 2009, 7 et 
 Czech Hockey Games, 2011, 2012, 2013
 Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2012
 Championnat du monde de volley-ball féminin des moins de 20 ans 2013

Galerie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 HC Kometa Brno

Liens externes 
  Site officiel de DRFG Arena

Équipement sportif achevé en 1982
Patinoire de hockey en Tchéquie
Stade portant le nom d'une entreprise
Sport à Brno